Coustou ist der Familienname folgender Personen:

Nicolas Coustou (1658–1733), französischer Bildhauer